Han Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Han Shui (vattendrag i Kina), 
 Hanjiang Xixi, vattendrag, Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar